La Ginebrosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Ginebrosa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 La Ginebrosa (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar